Жижченко — русская и украинская фамилия.

Известные носители:
 Жижченко, Алексей Борисович (1934—2019) — российский учёный, специалист в области научных телекоммуникаций и информационных систем в математике.
 Жижченко, Борис Прокофьевич (1907—1983) — советский геолог и палеонтолог.
 Жижченко, Наталья Александровна (род. 1985) — украинский музыкант, мультиинструменталистка, автор песен.